gmina Bystra – dawna gmina (1945–54), powiat bielski, województwo stalinogrodzkie
 gmina Bystra-Wilkowice – dawna gmina (1934–40 i 1945–54), powiat bialski/bielski, województwo krakowskie
 gmina Bystra (Amtsbezirk Bistrai-Nord) – dawna gmina (1940–41) pod okupacją niemiecką w Polsce, Landkreis Bielitz, rejencja katowicka, (Górny) Śląsk
 gmina Bystra – dawna gmina (1934–54), powiat myślenicki, województwo krakowskie

Zobacz też 
 Bystra-Sidzina
 gmina Wilkowice (dawn. gmina Bystra-Wilkowice)